Dąbrowno peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Dąbrowno, un village dans la voïvodie de Lubusz.
 Dąbrowno, un village dans la voïvodie de Silésie.